Castell de Miralles (Anoia), castell medieval, del segle X, situat al municipi de Santa Maria de Miralles, comarca de l'Anoia
 Castell de Miralles (Tremp), castell medieval, d'època romànica, del poble desaparegut de Miralles, al terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà